

Astronomia 
 M4 – oggetto del Catalogo di Messier
 M4 – sottoclasse della classificazione stellare

Economia 
 M4 – un indicatore della massa monetaria inglese, equivalente alla M3 USA

Informatica 
 M4 – linguaggio di programmazione

Medicina 
 M4 – leucemia mielo-monocitica, secondo la classificazione FAB (French-American-British)

Trasporti

Ferrovie 
 M4 – linea della metropolitana di Milano
M4 – linea della metropolitana di Bucarest
M4 – linea della metropolitana di Budapest
M4 – linea della metropolitana di Istanbul

Strade 
 M4 – autostrada britannica Londra-sud del Galles
 M-4 – strada irlandese nazionale di livello primario che collega Dublino alla cittadina di Sligo
 M-4 – strada maestra bosniaca
 M-4 – strada maestra montenegrina
 M4 – strada federale russa

Veicoli 
 M4 Sherman – carro armato statunitense
 M4 – trattore d'artiglieria statunitense
 M4 – automotrice diesel a carrelli utilizzata sulle Ferrovie della Calabria e sulle Appulo Lucane (ex FCL)
 Myasishchev M-4 – bombardiere sovietico, nome in codice NATO Bison
 BMW M4 – autovettura coupé sportiva

Altro 
 Leica M4 – fotocamera della Leica
 M4 – fucile d'assalto
 M4 Super 90 – fucile a canna liscia semiautomatico
 M4 (missile) – SLBM
 M4 – automodellismo in scala 1:43